El topónimo y apellido de origen francés Tocqueville puede referirse a

Personas 
 Alexis de Tocqueville, pensador, jurista y político francés.

Lugares 
 Tocqueville, comuna francesa situada en Eure;
 Tocqueville, comuna francesa situada en Mancha;
 Tocqueville-en-Caux, comuna francesa situada en Sena Marítimo;
 Tocqueville-les-Murs, comuna francesa situada en Sena Marítimo; o
 Tocqueville-sur-Eu, comuna francesa situada en Sena Marítimo.